Omfång: En enkel volym som finns på svenska.
Författare: Akira Toriyama
Ursprunglig publikation: 2000
Svensk publikation: 2005
Översättare: Simon Lundström
Svenskt förlag: Bonnier Carlsen
Läsriktning: höger till vänster, sidorna är ej spegelvända.

Handling 
Sandland handlar om Sheriff Lao, Belsebub och Tjuven som ger sig ut på en resa efter vatten.
Vattnet har försvunnit på grund av att det har varit krig världen och man har drabbats av en svår torka.

Karaktärer 
Belsebub. Han är Satans son. Vid 2500 års ålder är han stor nog att gå ut själv, men bara med pappas tillåtelse. Han är så gott som osårbar för människor och deras vapen men tål inte vigvatten.

Sheriff Lao bor i människobyn nära demonernas tillhåll. En gång i tiden var han soldat och stred för kungen. Sheriff Lao har dödat många fiender som finns på hans samvete. Han gillar inte kungen längre eftersom denne inte ger folket vatten.

Tjuven följer med på deras äventyr fast han inte vill. Han är en blandning av människa och demon och kan sno vad som helst när som helst. Det har hänt att han klätt ut sig till jultomten för att ha en ursäkt för att gå in i folks hus med en stor säck.

Externa länkar 
 Sandland på MangaWorld

Mangaserier